42-й выпуск  Три дня Брюгге — Де-Панне — шоссейной однодневной велогонки по маршруту между бельгийскими городами Брюгге и Де-Панне. Гонка состоялась 21 марта 2018 года в рамках Европейского тура UCI 2018. Победу одержал итальянский велогонщик Элиа Вивиани из команды «».

Участники 
В гонке приняли участие 25 команд: 5 команд категории UCI WorldTeam, 15 проконтинентальных и 2 континентальные команды. Всего на старт соревнования вышли 147 гонщиков. До финиша доехали 132 спортсмена.

Результаты

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт 
 Три дня Брюгге — Де-Панне 2018 на FirstCycling
 
 
 
 
 

2018 год в велоспорте
Спорт в Италии в 2018 году
Март 2018 года